Districte d'Unna: Districte rural de Rin del Nord-Westfàlia (Alemanya)
 Unna: Ciutat capital del districte d'Unna